hrabstwo Scotland (ang. Scotland County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Scotland (ang. Scotland County) w USA, w stanie Karolina Północna